Kosacki est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1954-), physicien polonais ;
 Józef Kosacki (1909-1990), ingénieur et inventeur polonais.

Patronyme polonais